Загурский — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 
 Загурский, Альбин ( (1846—1910) — польский архитектор.
 Загурский, Анджей (польск. Andrzej Zagórski) (1926—2007) — польский историк.
 Загурский, Борис Иванович (1901—1968) — советский музыковед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Загурский, Вацлав (польск. Wacław Zagórski) (1909—1982) — польский прозаик и журналист, редактор.
 Загурский, Войцех (польск. Wojciech Zagórski) (1928—2016) — польский актёр театра и кино.
 Загурский, Влодзимеж (писатель) (польск. Włodzimierz Zagórski) (1834—1902) — польский писатель.
 Загурский, Влодзимеж (генерал) (1882—1927) — польский генерал.
 Загурский, Влодзимеж (биохимик) (1939—2015) — польский учёный.
 Загурский, Ежи (; 1907—1984) — польский поэт и переводчик.
 Загурский, Леонард Петрович (1827—1891) — русский лингвист, этнограф и педагог.
 Загурский, Леонид Николаевич (1847—1912) — профессор римского права Харьковского университета.
 Загурский, Николай Матвеевич (1912—1979) — советский актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Загурский, Святослав Борисович (1946—2008) — советский виолончелист и педагог.

